Волока — многозначный термин.

 Волока — инструмент волочильных станов, в котором осуществляется обжатие металла при его обработке волочением. 
 Волока — вид гужевого транспорта.
 Волока — единица измерения площади, равная 30 моргам или 20 десятинам (21,36 га), а также единица обложения в Великом княжестве Литовском.

Топонимы 
 Волока — деревня в Щучинском районе Гродненской области Белоруссии.
 Волока — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины.
 Волока — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины.

См. также 
 Волок (значения)